Белизе је топоним који се може односити на: 

 Белизе - држава у Централној Америци, на југоистоку полуострва Јукатан; 
 Белизе - највећи град и лука у држави Белизе; 
 Белизе - један од округа у Белизеу; 
 Белизе - река која протиче кроз Гватемалу и Белизе.